Баташи — название населённых пунктов.

Россия 
 Баташи — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Баташи — деревня в Кунгурском районе Пермского края.